

Пежини — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Пежини — село в гміні Москожев Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пежини — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства